La Bretenière ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 La Bretenière (Doubs) im Département Doubs
 La Bretenière (Jura) im Département Jura

Siehe auch:
 Bretenière, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Bretenières, Gemeinde im Département Jura